Вальтер Вельтрони (иногда Велтрони; ; род. , ) — итальянский политик, вице-премьер и министр культуры в правительстве Романо Проди в 1996—1998, мэр Рима в 2001—2008, лидер партии «Левые демократы» в 1998—2001 и Демократической партии в 2007—2009.

Биография 

Родился в семье менеджера RAI и дочери югославского представителя в Ватикане Кирилла Котника, словенца по национальности. В 15 лет вступил в молодёжную ассоциацию коммунистов, в 1976 году был избран советником мэрии Рима от Итальянской коммунистической партии. В 1987 был избран в Палату депутатов Италии. В 1988 году стал членом национального секретариата ИКП. В 1992—1996 был главным редактором газеты «Унита» — печатного органа прекратившей существование в 1991 году Итальянской коммунистической партии, а затем Партии демократических левых сил. В 1998—2001 занимал должность руководителя партии «Левые демократы»; ушёл в отставку после избрания мэром Рима. На этом посту Вельтрони пользовался значительной поддержкой горожан. В 2007 году был избран первым председателем новой левоцентристской Демократической партии, а в феврале 2008 года ушёл в отставку с поста мэра города, чтобы сконцентрироваться на подготовке к парламентским выборам, на которых, однако, победили правоцентристы Сильвио Берлускони. На выборах в основе программы Вельтрони были активизация социальной политики и политическая реформа, призванная стабилизировать политическую жизнь Италии. В феврале 2009 года объявил об уходе с поста лидера партии.

Noi e i nostri
archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un dispositivo, per personalizzare gli annunci e i contenuti, misurare le prestazioni di annunci e contenuti, ricavare informazioni sul pubblico e anche per sviluppare e migliorare i prodotti.
Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e ai nostri fornitori il trattamento per le finalità sopra descritte. In alternativa puoi accedere a informazioni più dettagliate e modificare le tue preferenze prima di acconsentire o di negare il consenso.
Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito web. Puoi modificare le tue preferenze in qualsiasi momento ritornando su questo sito o consultando la nostra informativa sulla riservatezza.

В 2022 был внесён кандидатом в списки голосования за президента Итальянской республики.

Вельтрони является автором около двух десятков книг на различную тематику.

Примечания

Ссылки 
 
 «Время идолов в политике прошло!»: интервью телеканалу Euronews

Члены Демократической партии (Италия)
Члены Итальянской коммунистической партии
Члены Демократической партии левых сил (Италия)
Члены партии «Левые демократы»
Мэры Рима
Вице-премьеры Италии
Министры культуры Италии
Командоры со звездой норвежского ордена Заслуг
Главные редакторы L’Unità
Кандидаты в президенты Италии (2022)